Хёг () — датская фамилия. Известные носители:
 Хёг, Йес (род. 1966) — датский футболист, защитник.
 Хёг, Карстен (1896—1961) — датский музыковед-византолог и филолог.
 Хёг, Ларс (1959—2021) — датский футболист, вратарь.
 Хёг, Петер (род. 1957) — датский писатель.
 Хёг, Юли (род. 1999) — датская кёрлингистка.

Составные фамилии 
 Хёг Андерсен, Алекс (род. 1994) — датский актёр.
 Хёг-Кристенсен, Йонас (род. 1977) — датский яхтсмен, выступает в классе гоночных яхт Финн и Лазер.